Тхи́на (, ) — село . Расположено к северу от райцентра Очамчира в равнинно-предгорной полосе. В административном отношении село представляет собой административный центр Тхинской сельской администрации (), в прошлом Тхинский сельсовет.

Границы 
На севере Тхина граничит с сёлами Отап и Арасадзых; на востоке — с селом Арасадзых; на юге — с посёлком Джал; на западе — с селом Члоу.

Население 

Население Тхинского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 995 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Тхина составило 654 человека, в основном абхазы.

В XIX веке село Тхина было разделено между Моквинской и Гупской сельскими общинами. По данным переписи населения 1886 года в Тхине проживало православных христиан — 422 человека, мусульман-суннитов не было. По сословному делению в Тхине имелось 26 князей и 396 крестьян. Дворян, представителей православного духовенства и «городских» сословий в Тхине не проживало.

Историческое деление 
Село Тхина исторически подразделяется на 4 посёлка ():
 Абаажаху
 Агу-Уаа
 Агдарра Ахабла
 Ацангуара

История 
В селе Тхина в XIX веке проживала женщина по имени Зана, в популярных источниках представленная как снежный человек. Утверждается, что у неё рождались дети от местных жителей. Предполагаемый череп Заны является человеческим и принадлежал пожилой женщине с ярко выраженными экваториальными чертами.

Зана упоминается в романе Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

В течение грузино-абхазской войны Тхина полностью контролировалась абхазскими партизанами.

Примечания

Литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум : Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.
  (pdf на сайте Всенаука).

Населённые пункты Абхазии